Acontia saldaitis is een vlinder uit de familie uilen (Noctuidae). De wetenschappelijke naam is voor het eerst geldig gepubliceerd in 2010 door Hacker, Legrain & Fibiger.

De soort komt voor in het Afrotropisch gebied.

saldaitis
Dier uit het Afrotropisch gebied